Быстрец — топоним.

Населённые пункты 
 Россия
 Быстрец — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Быстрец — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 
 Украина 
 Быстрец — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Реки 
 Россия
 Быстрец — река в Кировской области и Республике Коми. 
 Быстрец (Быстрец Красный) — река в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области и Кировской области.

 Украина 
 Быстрец — река в Ивано-Франковской области.

См. также 
 Быстриц (Быстрец) — река в РФ, протекает в Курской области, Белгородской области. 
 Быстрец Чёрный — река в России, протекает в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.
 Быстрецово — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.